HMS Charlestown je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Charlestown (1780) 
 HMS Charlestown (I21)

Charlestown